Coppa di Francia 2012-2013 – edizione del torneo di calcio francese
 Coppa di Francia 2012-2013 – edizione del torneo di hockey su pista francese
 Coppa di Francia 2012-2013 – edizione del torneo di calcio femminile francese
 Coppa di Francia 2012-2013 – edizione del torneo di pallacanestro maschile francese